От­ро­ги горного хреб­та Ретикон занимают больше половины княжества Лихтенштейн. Немногочисленное население в горной местности занято обслуживанием туристов (два курорта для летних и зимних видов спорта) и, в меньшей степени, сельским хозяйством.

В горной части страны расположено нескольких хребтов и долин между ними (Валона, Валорш, Замина, Лавена, Мальбун). В горах есть многочисленные ручьи и несколько быстрых рек; выделяют три крупные межгорные долины, все из которых относятся к водосборному бассейну реки Замина.

Гора Фалькнис и самая высокая вершина страны Граушпиц (2599 м) находятся на границе с Швейцарией. По высокому хребту с пиками Нафкопф, Аугштенберг, Оксенкопф, Галинакопф, Гарзелли и Драй-Швестерн проходит граница с Австрией. А более низкие восточные хребты на севере сменяются холмистыми предгорьями.

Нижние склоны гор покрыты альпийскими цветами и вечнозелёными лесами, их вершины — снегом. Леса распространены от 800 до 1800 м над уровнем моря, граница леса проходит на высоте 2000 метров, около 30 горных пиков Лихтенштейна превышают этот уровень.

Список гор Лихтенштейна 

Согласно статистическому справочнику Лихтенштейна 2023 года насчитывалось 43 горы высотой от 1450 до 2599 метров. Пик Хинтер-Граушпиц указан отдельно от Граушпиц. В список не включены горы, чьи вершины находятся за границей Лихтенштейна (даже если часть горы лежит на лихтенштейнской территории, как у Рауэр-Берг или Маурерберг).

См. также 

 География Лихтенштейна

Примечания

Ссылки 
 Справочник географических и исторических названий Лихтенштейна